Conoderus är ett släkte av skalbaggar. Conoderus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Conoderus